L’attentat de Nice peut faire référence à :
 l’attaque du 3 février 2015 à Nice ;
 l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice ;
 l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, du .

Homonymie